

Sigle
 Active noise reduction – controllo attivo del rumore
 Aeronautica Nazionale Repubblicana – aeronautica militare della Repubblica Sociale Italiana
 Alaskan NORAD Region – regione alaskana del NORAD
 Asociación Nacional Republicana – partito politico paraguayano

Codici 
 ANR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Anversa-Deurne (Belgio)
 anr – codice ISO 639-3 della lingua andh